Niemcy:
 Lindau – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Rendsburg-Eckernförde
 Lindau – dzielnica miasta Zerbst/Anhalt w Saksonii-Anhalt
 Lindau (Bodensee) – miasto w Bawarii, w powiecie Lindau (Bodensee), nad Jeziorem Bodeńskim
 Lindau (Bodensee) – powiat w kraju związkowym Bawaria

Szwajcaria:
 Lindau – gmina w kantonie Zurych, w obwodzie Pfäffikon

Osoby:
 Arvid Lindau (1892-1958) – szwedzki lekarz
 Benno Friedrich Brand von Lindau – niemiecki członek "Fruchtbringenden Gesellschaft" 
 Gustav Lindau – niemiecki mikolog i botanik
 Jakob Lindau – niemiecki katolicki nauczyciel
 Rudolf Lindau (1888-1977) – niemiecki polityk
 Rudolf Lindau (1829-1910) – niemiecki pisarz

Zobacz też:
 Katlenburg-Lindau